Pagina, kan syfta på:

 Pagina –  löpande nummer på varje sida, se sidnummer
 Pagina (djur) – ett släkte kräftdjur med den enda arten Pagina tunica
 Pagina förlag – en fristående utgivare och distributör av böcker
 Página/12 – en argentinsk morgontidning